MacWhite ist der Familienname folgender Personen:

 Eóin MacWhite (1923–1972), irischer Akademiker und Diplomat
 Michael MacWhite (1883–1958), irischer Diplomat